

Sklici in opombe 

Belorusija